Por pelotón puede referirse a:

 Pelotón, pequeña unidad de soldados.
 Pelotón de fusilamiento, una forma de ejecución en la que un grupo de fusileros dispara sobre el reo.
 Pelotón, grupo principal en una carrera ciclista.
 Pelotón (Platoon) (1986), película de Oliver Stone.
 Pelotón (2007-2010), programa de telerrealidad emitido por TVN (Chile).